Staats ist
 Staats, ein Ortsteil von Stendal in Sachsen-Anhalt

Staats ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Staats (1891–1915), deutscher Turner
 Gertrud Staats (1859–1938), deutsche Malerin
 Hermann Staats (* 1957), deutscher Psychoanalytiker, Gruppenanalytiker und Paar- und Familientherapeut
 Léo Staats (1877–1952), französischer Tänzer und Choreograph
 Reinhart Staats (* 1937), deutscher evangelischer Kirchenhistoriker